Факула Вис () — сравнительно небольшое  пятно (область) на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.

География и геология 

Координаты центра — , максимальный размер — около 215 км. Находится на северо-востоке тёмного региона Шангри-Ла по соседству с несколькими другими яркими деталями: северо-западнее расположена факула Тортола, юго-западнее — факула Санторини, юго-восточнее — крупная кольцевая деталь Велес.

Факула Вис была обнаружена на инфракрасных снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини» в 2004 году. Позже этот аппарат заснял её и радаром: 25 октября 2006 года (с невысоким разрешением) и 12 мая 2008 (с лучшим качеством, но без северо-восточной части). Факула Вис скорее всего имеет тектоническое происхождение.

Эпоним 
Она названа именем хорватского острова Вис, имеющего похожую форму. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 

В
В